Володимир Олександрович Крестов ( 27 вересня 1915, с. Чубариха, Івановська область, Російська імперія—  22 червня 1998, Бердянськ, Запорізька область, Україна) — радянський та український художник-примітивіст, учасник бойових дій Другої світової війни.

Життєпис 
Народився 27 вересня 1915 року, в селі Чубариха Івановської області, Російської імперії. У чотири роки залишився без батьків . Виховувався в дитячому будинку. Після служби в армії працював помічником машиніста паровозу в місті Кінешма Івановської області. У 1939 році одружився з Муравйовою Єлизаветою Сергіївною (1914 р.н.).

Під час Другої світової війни був командиром взводу розвідки на Ленінградському фронті. У 1944 році був поранений, після шести складних операцій залишився без ніг. Отримав інвалідність I групи. За проявлену відвагу був нагороджений орденами і медалями СРСР.

У 1951 року разом з сім'єю переїхав на постійне місце проживання в Бердянськ, Запорізької області. Не маючи змоги повноцінно працювати за станом здоров'я, почав мріяти про малювання, а згодом самостійно творити. Спеціальної художньої освіти не отримав. Перша живописна робота написана ним в 1960 році. Був учасником республіканських, обласних та міських виставок самодіяльної творчості з 1962 року.

Разом з дружиною виховували чотирьох дітей— Крестову Ірину (1940 р.н.), Крестова Геннадія (1946 р.н.), Крестових Володимира та Валерія (1952 р.н.)

Помер 22 червня 1998 року на 84 році життя. Поховано художника в місті Бердянськ Запорізької області.

Творчість 

Творчість художника присутня в культурному просторі Бердянська вже понад 40 років. Був представлений на виставках в категорії художньої самодіяльності. Оцінюючи його творчість як емоційно позитивну, завжди великий акцент робився на біографічний елемент образу художника і в меншій мірі на художню суть його робіт. На думку головного зберігача фондів Бердянського художнього музею імені І.І. Бродського, мистецтвознавця Олексія Москальова, без перебільшення можна вважати, що мистецтво Крестова, як естетичне явище, недооцінене і потребує більшої популяризації.

Безумовно треба враховувати обставини життя Володимира Крестова, які реально існували в його долі. Довгі роки він писав картини в своєму гаражі, використовуючи перші матеріали, які потрапили під руку, відчуваючи гостру потребу у всіх художніх засобах.

У сюжетах картин майстра вгадуються знайомі будови і будівлі міста Бердянська. Прагнення до схожості та конкретності втілюється в наївному реалізмі картин художника і це ще одна суттєва ознака наївної символіки його образів. Для творчості Володимира Крестова важливо, щоб зображувані ним предмети були конкретними і переданими реально, в повну силу.

Художній спадок живописних робіт налічував понад 90 творів, більшість з яких не збереглися.

В залах Бердянського художнього музею 27 січня 2021 року почала працювати повна персональна виставка художника-примітивіста Володимира Крестова «Намальоване життя». В експозиції виставки представлено 20 робіт художника.

Джерела 
 Українська радянська енциклопедія т.2 , Академія наук УРСР, Київ, 1963 р.
 О. М. Москальов «Живопись Владимира Крестова», 1995 р., Бердянськ
 Особисті спогади В.В. Крестова записані Шмаковою С. В. (2020 р.)
 Особисті спогади художника М. Т. Мироненка записані Шмаковою С. В. (2021 р.)

Учасники Другої світової війни
Українські художники
Художники наївного мистецтва